Bonamy ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Bonamy (* 1979), französischer, in Deutschland lebender Pianist und Dirigent
 Pierre-Nicolas Bonamy (1694–1770), französischer Historiker und Romanist

Siehe auch:
 Bonami
 Bon Ami